Tucma är ett släkte av tvåvingar. Tucma ingår i familjen hoppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppflugor
Tucma